Сулимы — топоним

Украина 
 Полтавская область
 Сулимы — село, Зеньковский район
 Сулимы — село, Новосанжарский район
 Сулимы — село, Шишацкий район
 Сумская область
 Сулимы — село, Роменский район